Daniel Gluckstein (né en 1953), homme politique français ;
  (né en 1954), historien britannique ;
  (1888-1931), poète allemand ;
  (né en 1990), trampoliniste américain ;
 Ygael Gluckstein, dit Tony Cliff (1917-2000), théoricien marxiste et militant trotskyste.

La famille Gluckstein :
 Hannah Gluckstein, dit Gluck (1895-1978), peintre britannique ;
  (1851-1920), négociant britannique ;
  (1890-1975), négociant britannique ;
  (1897-1979), avocat et homme politique britannique ;
  (1854-1922), négociant britannique ;
  (1886-1958), homme d'affaires britannique ;
  (1821-1873), négociant britannique ;
  (1880-1958), solliciteur et homme politique britannique.

Autre 

 , débit de tabac britannique.

Voir aussi 

 
Patronyme juif